Ліда — місто в Гродненській області, одне з найстаріших міст Білорусі
 Ліда — аеропорт на сході однойменного міста 
 Ліда — залізнична станція Барановицького відділення Білоруської залізниці
 Ліда — жіноче ім'я, варіант імені Лідія
 «Ліда» — пісня українського гурту «Воплі Відоплясова» на слова Юрія Здоренка